Parapronocephalum är ett släkte av plattmaskar. Parapronocephalum ingår i familjen Pronocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Parapronocephalum